East Lake ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Lake (Alabama), im Tuscaloosa County
 East Lake (Florida), im Pinellas County
 East Lake (Georgia), im DeKalb County
 East Lake (Michigan), im Manistee County
 East Lake (Minnesota), im Aitkin County
 East Lake (Missouri), im New Madrid County
 East Lake (New Jersey), im Salem County
 East Lake (North Carolina), im Dare County
 East Lake (South Carolina), im Richland County
 East Lake (Tennessee), im Hamilton County

im NRHP gelisteten Objekte:
 East Lake Abert Archeological District, in Valley Falls, Oregon, ID-Nr. 78002295
 East Lake Branch Library, in Minneapolis, Minnesota, ID-Nr. 00000542
 East Lake Morton Residential District, in Lakeland, Florida, ID-Nr. 93000621

Seen:
 East Lake (Antarktika) an der George-V.-Küste, Ostantarktika